Saint Marin désigne plusieurs saints chrétiens, classés par ordre chronologique du décès présumé :

 Marin de Brescia († entre 117 et 138), prêtre, et Étienne, diacre, martyrs à Brescia sous l'empereur romain Adrien ; fêtés par l'Église orthodoxe le 16 janvier. 
Marin de Rome (),  dénoncé comme chrétien, martyr supplicié au feu puis  décapité ; fêté le 16 décembre.
 Marin de Tarse († vers 290 ou 303 ou 311), vieillard martyr à Tarse en Cilicie durant la persécution de Dioclétien ; fêté le 8 août. 
 Marin (), sénateur romain martyr, torturé comme un esclave puis décapité ; fêté le 26 décembre. 
 Marin de Césarée († vers 260 ou 308), centurion et Astère sénateur, martyrs à Césarée de Palestine durant la persécution de l'empereur Galère ; fêtés localement le 3 mars.
 Marin du Mont Titano  (fin ), ou Marin de Rimini, le plus célèbre, diacre reclus qui fonda Saint-Marin et se réfugia sur le Mont Titano où il devint ermite ; fêté le 4 septembre.
Marine la Déguisée (, ), connue comme Frère Marin, sainte menant sa vie monacale sous une identité masculine.
 Marin de Maurienne (), ermite dans la vallée de la Maurienne, dans les Alpes, martyr décapité par les Sarrazins ; fêté le 24 novembre. 
 Marin († 676), ou Amarin ou Amarinus, moine martyr, abbé d'un monastère dans les Vosges alsaciennes, assassiné avec son compagnon Saint Prix à Clermont ; fêté le 25 janvier.
 Marin († 930), officier dans l'armée byzantine, rejoignit son frère dans son ermitage du mont Kyminas ; fêté le 2 juin. 
 Marin († 1170), bienheureux moine bénédictin en Italie méridionale, élu abbé en 1146 ; fêté par l'Église catholique romaine le 15 décembre.

Références